

Села 
 Павлівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Павлівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Козельщинська селищна громада (до 2020 року — Козельщинський район)